Il nome comune tonnetto indopacifico viene attribuito a due specie ittiche della famiglia Scombridae e del genere Euthynnus:
 Euthynnus affinis
 Euthynnus lineatus